Thaler se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Konrad Thaler
 Aurelius Ant. Thaler